Yarkoni ist der Familienname folgender Personen:

 Idan Yarkoni (* 1982), israelischer Fußballschiedsrichterassistent
 Yafa Yarkoni (1925–2012), israelische Sängerin